Hjortsberga socken kan syfta på:

Hjortsberga socken, Blekinge – en socken i Blekinge ingick i Medelstads härad
Hjortsberga socken, Småland – en socken i Småland ingick i Allbo härad